Soneto do Desmantelo Blue é um filme brasileiro de 1993 dirigido por Cláudio Assis.

Ligações externas 
 

Filmes do Brasil de 1993
Filmes em língua portuguesa
Curtas-metragens do Brasil
Filmes de drama do Brasil